George Pullicino – politico maltese
 Gérard Pullicino – regista e compositore francese di origine italiana
 Giorgio Pullicino – pittore e architetto maltese
 Jeffrey Pullicino Orlando – politico maltese
 Peter Pullicino – calciatore maltese